Velika nagrada Avstrije 1998 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 26. julija 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:29,598
|align="center"| —
|-
! 2
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:30,317
| +0,719
|-
! 3
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:30,517
| +0,919
|-
! 4
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:30,551
| +0,953
|-
! 5
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:31,005
| +1,407
|-
! 6
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:31,028
| +1,430
|-
! 7
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:31,515
| +1,917
|-
! 8
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:31,651
| +2,053
|-
! 9
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:31,917
| +2,319
|-
! 10
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:32,081
| +2,483
|-
! 11
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:32,083
| +2,485
|-
! 12
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 1:32,099
| +2,501
|-
! 13
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:32,206
| +2,608
|-
! 14
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:32,399
| +2,801
|-
! 15
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:32,718
| +3,120
|-
! 16
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:32,906
| +3,308
|-
! 17
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:33,185
| +3,587
|-
! 18
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:33,205
| +3,607
|-
! 19
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:33,399
| +3,801
|-
! 20
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:34,090
| +4,492
|-
! 21
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:34,536
| +4,938
|-
! 22
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:34,910
| +5,312
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 71
| 1:30:44,086
| 3
| 10
|-
! 2
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 71
| + 5,289 s
| 14
| 6
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 71
| + 39,092 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 71
| + 43,976 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 71
| + 50,654 s
| 9
| 2
|-
! 6
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 71
| + 53,202 s
| 11
| 1
|-
! 7
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 71
| + 1:13,624
| 15
|  
|-
! 8
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 70
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 70
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 70
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 11
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 70
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 12
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 69
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 51
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 30
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 21
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 21
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 16
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 8
| Zavore
| 5
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 3
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 0
| Sklopka
| 10
|  
|-
! Ods
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|}

Formula 1 sezona 1998
1998